Эслида ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 18,1 км². Население — 907 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Guía Turística de Castellón
 Castillo de Eslida
 Web del Ayuntamiento de Eslida

Муниципалитеты Кастельона